Ženská dvouhra Korea Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do singlové soutěže soulského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla španělská tenistka Lara Arruabarrenová, kterou v úvodním kole vyřadila Ruska Jekatěrina Alexandrovová.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Lotyška a světová desítka Jeļena Ostapenková, jež ve finále zdolala Brazilku Beatriz Haddad Maiovou po třísetovém průběhu 6–7, 6–1 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala po triumfu na červnovém Roland Garros druhé turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Maiová odehrála první singlové finále kariéry a bodový zisk ji v následném vydání žebříčku WTA posunul na nové kariérní maximum, když figurovala na 58. příčce.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2017
WTA Tour 2017